Tommy Godwin ist der Name zweier Radsportler:
* Tommy Godwin (Radsportler, 1912) (1912–1975), britischer Radsportler und Ausdauer-Weltrekordhalter
 Tommy Godwin (Radsportler, 1920) (1920–2012), britischer Bahnradsportler und Olympiamedaillengewinner
 Tommy Godwin (Fußballspieler) (1927–1996), irischer Fußballspieler